ASCII може значити:

 ASCII — американський стандартний код для обміну інформацією.
 ASCII-графіка — форма образотворчого мистецтва, що використовує символи ASCII для представлення зображень.
 ASCII Media Works — японське видавництво.
 3568 ASCII — астероїд.